Afyonkarahisar, törökországi tartomány
 Afyonkarahisar, az azonos nevű török tartomány egyik körzete
 Afyonkarahisar, az azonos nevű török tartomány székhelye
 Afyonkarahisar, Evciler török város adminisztrációs területéhez tartozó falu